Hrvatska:
 Smišljak (Brod Moravice), naselje u općini Brod Moravice
 Smišljak (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskoa